Le tournoi de tennis de Sydney est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1886 se dispute du 6 au .

C. Greene, vainqueur du All comer's final, remporte également le Challenge round face à Annie Lamb, tenante du titre.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Annie Lamb et C. Greene.

En double mixte, la paire Lillian Scott et Mr Whyte enlève le titre.

Résultats en simple

Tableau 
La championne en titre 1885, Annie Lamb, est directement qualifiée pour le challenge round (grande finale).

Résultats en double

Tableau

Résultats en double mixte

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Sydney

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

dames 1886
Sydney
Sydney
1886 en Océanie
Mai 1886